Несессе́р:
 Несессер — специальный контейнер для мелких предметов.
 «Несессер» — одно из яиц Фаберже.